Dit is een lijst van planetoïden 93801-93900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (93801) - || 2000 WM48 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93802) - || 2000 WW48 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93803) - || 2000 WL49 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93804) - || 2000 WU49 || 25 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93805) - || 2000 WT50 || 26 november 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (93806) - || 2000 WD54 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93807) - || 2000 WF55 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93808) - || 2000 WL55 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93809) - || 2000 WK56 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93810) - || 2000 WB57 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93811) - || 2000 WV57 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93812) - || 2000 WH59 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93813) - || 2000 WB60 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93814) - || 2000 WJ60 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93815) - || 2000 WM60 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93816) - || 2000 WJ61 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93817) - || 2000 WQ61 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93818) - || 2000 WL62 || 23 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93819) - || 2000 WG69 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93820) - || 2000 WN70 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93821) - || 2000 WF71 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93822) - || 2000 WR71 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93823) - || 2000 WU72 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93824) - || 2000 WW72 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93825) - || 2000 WA74 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93826) - || 2000 WG74 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93827) - || 2000 WR75 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93828) - || 2000 WJ76 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93829) - || 2000 WZ76 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93830) - || 2000 WE77 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93831) - || 2000 WL77 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93832) - || 2000 WU77 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93833) - || 2000 WL78 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93834) - || 2000 WR79 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93835) - || 2000 WG80 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93836) - || 2000 WO80 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93837) - || 2000 WW82 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93838) - || 2000 WA84 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93839) - || 2000 WW84 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93840) - || 2000 WT85 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93841) - || 2000 WJ87 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93842) - || 2000 WU87 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93843) - || 2000 WS89 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93844) - || 2000 WC90 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93845) - || 2000 WF90 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93846) - || 2000 WW91 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93847) - || 2000 WF92 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93848) - || 2000 WX92 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93849) - || 2000 WZ93 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93850) - || 2000 WJ94 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93851) - || 2000 WE96 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93852) - || 2000 WS96 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93853) - || 2000 WW96 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93854) - || 2000 WH97 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93855) - || 2000 WU97 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93856) - || 2000 WL99 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93857) - || 2000 WV102 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93858) - || 2000 WJ103 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93859) - || 2000 WM109 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93860) - || 2000 WH110 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93861) - || 2000 WP111 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93862) - || 2000 WD113 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93863) - || 2000 WL113 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93864) - || 2000 WS113 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93865) - || 2000 WV113 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93866) - || 2000 WK115 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93867) - || 2000 WQ115 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93868) - || 2000 WL116 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93869) - || 2000 WZ119 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93870) - || 2000 WW120 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93871) - || 2000 WZ120 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93872) - || 2000 WB122 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93873) - || 2000 WC122 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93874) - || 2000 WX124 || 27 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93875) - || 2000 WW125 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93876) - || 2000 WZ125 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93877) - || 2000 WS127 || 17 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (93878) - || 2000 WK128 || 18 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (93879) - || 2000 WQ128 || 18 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (93880) - || 2000 WV128 || 19 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (93881) - || 2000 WJ129 || 19 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (93882) - || 2000 WA130 || 19 november 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (93883) - || 2000 WN130 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93884) - || 2000 WZ130 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93885) - || 2000 WO132 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93886) - || 2000 WB135 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93887) - || 2000 WY135 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93888) - || 2000 WP136 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93889) - || 2000 WQ136 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93890) - || 2000 WV136 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93891) - || 2000 WB137 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93892) - || 2000 WF141 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93893) - || 2000 WL141 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93894) - || 2000 WM141 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93895) - || 2000 WX141 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93896) - || 2000 WY141 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93897) - || 2000 WD143 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93898) - || 2000 WO143 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93899) - || 2000 WL145 || 22 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93900) - || 2000 WS146 || 24 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten